Публий Корнелий Сулла:
 Публий Корнелий Сулла (фламин)
 Публий Корнелий Сулла (претор 212 года до н. э.)
 Публий Корнелий Сулла (претор 186 года до н. э.)
 Публий Корнелий Сулла (консул)
 Публий Корнелий Сулла (заговорщик)